Banhidi ist der Familienname folgender Personen:
 Antal Bánhidi (1903–1994), ungarischer Pilot
 Bence Bánhidi (* 1995), ungarischer Handballspieler
 László Bánhidy (1906–1984), ungarischer Schauspieler
 Richárd Bánhidi (* 1973), ungarischer Badmintonspieler